Tamás István (1904–1974) költő, író
 Tamás István (1922–2010) labdarúgó (Újpesti TE)
 Tamás István (1932–1998) író, újságíró
 Tamás István (1938) atléta, rúdugró, edző
 Tamás István (1940–2017) fizikus
 Tamás István (1955) költő, író, újságíró

Hasonló nevűek;
 Tamás István Pál (1952) üzletember

Jegyzetek